Dorna (Gera), een Ortsteil van Gera in de Duitse deelstaat Thüringen
 Dorna (Grimma), een Ortsteil van Grimma in de Duitse deelstaat Saksen
 Dorna (Kemberg), een Ortsteil van Kemberg  in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
 Dorna (Stadtroda), een Ortsteil van Stadtroda in de Duitse deelstaat Thüringen
 Dorna (Bistrița), een rivier in Roemenië, zijrivier van de Bistrița
 Dorna (Niraj), een rivier in Roemenië, zijrivier van de Niraj
 Dorna Sports, organisator van het wereldkampioenschap wegrace en de wereldkampioenschappen superbike en supersport